Амбатула́мпи () — город на Мадагаскаре.

География 
Расположен в центральной части страны, примерно в 46 км к югу от вулканического массива Анкаратра, в округе Амбатулампи региона Вакинанкаратра.

Население 
Население по данным на начало 2012 года составляет 32 880 человек; данные переписи 1993 года говорят о населении 18 809 человек.

Транспорт 
Связан со столицей страны, городом Антананариву, национальной трассой № 7.

Примечания 

Города Мадагаскара